Пултуск:

 Пултуск — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Пултуский повят.
 Пултуск — гмина (волость) в Польше, входит в Пултуский повят, Мазовецкое воеводство.